Корнеліус Стірк () — лиходій з Всесвіту DC, один з наймогутніших противників Бетмена.

Про персонажа 
Цей веселий тип був вперше доставлений в «Аркхам» у 16 років, нанісши важкі поранення своєму однокласникові. За наступних 16 років, проведених у психлікарні, він анітрохи не став здоровіший — зате опанував (швидше за все, природженою) здатність проектувати в чужий мозок потрібні образи, тобто гіпнотизувати людей, заставляючи бачити замість себе когось іншого — Ісуса, Лінкольна або гарну жінку. Звичайно ж, цей талант допоміг йому переконати лікарок у своїй розсудливості і виявитися на волі, де маніяк приступив до виконання своїх божевільних бажань. Його головною пристрастю було куштувати страх своїх жертв — куштувати майже фізично, тому що, залякавши до смерті, Стірк з'їдав їхні серця. Потім він без особливої обережності позбавлявся від трупів, чим і привернув увагу Бетмена. Лицар Ночі вислідив лиходія, але, будучи не готовий до його гіпнотичних здібностей, потрапив до нього у лапи. Коріння ж, залишаючись шизоїдом високого польоту, замість того, щоб зняти з месника маску, волів лякати його видіннями того, що маска буде знята. Він не врахував, що страх лише додасть сили героєві, — Людина-Кажан вирвався на свободу, врятував чергову жертву психопата і повернув його в «Аркхам». Стірк залишався яскравим представником «аркхамськой» популяції, поки Бейн не зруйнував лікарню. Опинившись на волі, Корнеліус взявся за старе, але став маріонеткою у руках Джокера, який відправив його викрасти комісара Гордона. Замість викрадання Стірк спробував вбити комісара і був зупинений Бетменом. Втікши знов, маніяк напав на нового мера міста, хоча найвідчутнішим результатом його дій став збиток, нанесений казино Пінгвіна. Корнеліус брав участь у захваті Аркхема, вчиненому пацієнтами після того, як всіх їх випустив з камер божевільний герой Кріпер. Після розпуску пацієнтів клініки на початку Нічиєї Землі лиходій зник.

Герої коміксів
Бетмен
Персонажі, створені Нормом Брейфоґлом
Вигадані канібали
Вигадані серійні вбивці
Вигадані телепати